Э́вбул, Евбул ():
 Эвбул (политик) — древнегреческий оратор, политический противник Демосфена.
 Эвбул — поэт среднеаттической комедии. Написал 104 комедии (около 50 из них сохранились в заглавиях и фрагментах). Составлял пародии на Еврипида, сентенции житейской мудрости.
 Эвбул — афинский архонт (конец IV века до н. э.)
 Эвбул — правитель Атарнея и Ассоса, живший в IV веке до н. э.

См. также 
 Еввул — римский христианин.
 Эвбулей